Pahturijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pahturijärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 750743-179217), sjö i Pajala kommun,  (11 ha)
Pahturijärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 750964-177936), sjö i Pajala kommun,  (6,17 ha)
Pahturijärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (16,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn